Борац может означать:
 Борац — город в Сербии.
 
 Борац — сербский баскетбольный клуб из города Чачак.
 Борац ― боснийский гандбольный клуб из города Баня-Лука (Республика Сербская).